West Allis, ville du comté de Milwaukee dans le Wisconsin aux États-Unis.

Voir aussi 
 Allis-Chalmers,  fabricant américain industriel
 Fiat-Allis, coentreprise
 Allison